

Ліннвілл — місто, штат Індіана
 Ліннвілл — місто, штат Айова
 Ліннвілл — місто, штат Теннессі
 Ліннвілл — селище, штат Іллінойс